

Cinema e televisione 
 Highlander II - Il ritorno (Highlander II - The Quickening) – film del 1991 diretto da Russell Mulcahy
 The Quickening – film del 2010 diretto da Mark Piznarski
 La calamità (The Quickening) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Star Trek: Deep Space Nine

Letteratura 
 The Quickening – racconto di Michael Bishop del 1982

Musica 
 The Quickening – album dei Vandals del 1996
 The Quickening – album di Kathryn Williams del 2010

Pagine correlate 
 Quickening